Edusei ist der Familienname folgender Personen:
 Kevin John Edusei (* 1976), deutscher Dirigent
 Kwame Bawuah-Edusei (* 1955), ghanaischer Diplomat
 Mark Edusei (* 1976), ghanaischer Fußballer